Bleicher ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bleicher (* 1974), Schweizer Journalistin
 Gustave-Marie Bleicher (1838–1901), französischer Geologe
 Heinrich Bleicher (1861–1929), deutscher Kommunalbeamter und Statistiker
 Heinz M. Bleicher (1923–2005), deutscher Verleger
 Hubert Bleicher, deutscher Bergsteiger
 Joan Kristin Bleicher (* 1960), deutsche Literatur- und Medienwissenschaftlerin
 Knut Bleicher (1929–2017), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Marcus Bleicher (* 1967), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Nathalie Bleicher-Woth (* 1996), deutsch-rumänische Laiendarstellerin
 Stefan Johannes Bleicher (* 1962), deutscher Organist
 Wilhelm Bleicher (1940–2016), deutscher Heimatkundler
 Willi Bleicher (1907–1981), deutscher Gewerkschafter

Siehe auch:
 Bleichen (Begriffsklärung)